Himmelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Himmelmann (* 1941), deutscher Politikdidaktiker
Hans-Jürgen Himmelmann (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Nikolaus Himmelmann (1929–2013), deutscher Klassischer Archäologe
 Nikolaus P. Himmelmann (* 1959), deutscher Sprachwissenschaftler
 Philipp Himmelmann (* 1962), deutscher Opernregisseur
 Robin Himmelmann (* 1989), deutscher Fußballtorhüter
 Ulrich Himmelmann, deutscher Provinzialrömischer Archäologe